Ленка Антошова (; ) — чешская гребчиха, выступающая за сборную Чехии по академической гребле с 2007 года. Чемпионка Европы, победительница и призёрка первенств национального значения, участница двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Ленка Антошова родилась 27 сентября 1991 года в городе Дечин, Чехословакия. Проходила подготовку в Праге в столичном гребном клубе «Славия», тренировалась и выступала вместе со старшей сестрой Йиткой.

Впервые заявила о себе в академической гребле на международном уровне в сезоне 2007 года, когда вошла в состав чешской национальной сборной и выступила на юниорском мировом первенстве в Пекине, где в зачёте парных четвёрок стала четвёртой. Год спустя в парных двойках заняла восьмое место на аналогичных соревнованиях в Линце.

В 2009 году в парных двойках выиграла серебряные медали на юниорском мировом первенстве в Брив-ла-Гайард и на чемпионате Европы в Бресте, тогда как на чемпионате мира в Познани финишировала пятой.

В 2010 году в парных двойках стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Мюнхене, была пятой на чемпионате Европы в Монтемор-у-Велью и четвёртой на чемпионате мира в Карапиро.

В 2011 году побывала на чемпионате Европы в Пловдиве, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в парных двойках. На чемпионате мира в Бледе финишировала шестой.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Вместе с сестрой Йиткой в программе парных двоек сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположилась в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

В 2013 году в парных двойках была пятой на чемпионате Европы в Севилье, выиграла бронзовую медаль на юниорском мировом первенстве в Линце. Будучи студенткой, представляла Чехию на летней Универсиаде в Казани — в двойках показала в финале пятый результат.

На чемпионате Европы 2014 года в Белграде заняла в парных двойках седьмое место, тогда как на чемпионате мира в Амстердаме разместилась на 13-й позиции.

В 2015 году в той же дисциплине стала девятой на чемпионате Европы в Познани и 12-й на чемпионате мира в Эгбелете.

В 2016 году в парных двойках взяла бронзу на чемпионате Европы в Бранденбурге, победила на Европейской и финальной олимпийской квалификационной регате FISA в Люцерне — тем самым прошла отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Здесь вместе с напарницей Кристиной Фляйсснеровой в парных двойках вновь попала в утешительный финал В и стала на сей раз десятой.

После Олимпиады в Рио Антошова осталась действующей спортсменкой на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2017 году в парных двойках она одержала победу на домашнем чемпионате Европы в Рачице, была седьмой на чемпионате мира в Сарасоте.

В 2018 году показала пятый результат на чемпионате Европы в Глазго и седьмой результат на чемпионате мира в Пловдиве.

В 2019 году в парных двойках заняла восьмое место на чемпионате мира в Оттенсхайме.

В 2020 году финишировала четвёртой на чемпионате Европы в Познани.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Чехии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по академической гребле
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года